Le Republičke lige 1973-1974 (Leghe repubblicane 1973-1974) furono la 28ª edizione della terza divisione jugoslava.

Dopo quasi 20 anni (1954-55) venne riproposta la formula delle Leghe repubblicane. Oltre alle 6 gironi di ogni Repubblica, vi furono anche i 2 delle Province autonome (Voivodina e Kosovo) : le 8 vincitrici vennero promosse in Druga Liga 1974-1975.

Slovenia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1974-1975.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Drnovšek (Rudar Trbovlje) con 18 reti.
.

Croazia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1974-1975.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Bosnia Erzegovina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1974-1975.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Per la stagione successiva il campionato è stato ridotto a 18 squadre.
.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1974-1975.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Serbia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1974-1975.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Kosovo 
Torneo a 18 squadre, la vincitrice (e promossa in Druga Liga 1974-1975) fu la .

Montenegro 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1974-1975.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Macedonia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1974-1975.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1973-1974
Druga Liga 1973-1974
Kup Maršala Tita 1973
Kup Maršala Tita 1974

Collegamenti esterni 
  Stagione 1973-1974 su HRnogomet
  Le stagioni 1973-1978 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1973-1974 su sportsport.ba
  Stagione 1973-1974 su rsssf.com

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Treća Liga jugoslava